Leprevost ou Leprévost est un nom de famille notamment porté par :

Pénélope Leprévost (1980-) est une cavalière française.
Thierry Leprévost (1969-) est un dessinateur et coloriste de bande dessinée.